Lista obejmuje 1000 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 198001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte w okresie od 6 września 2004 do 22 listopada 2005. Spis nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda jednakowo szybko otrzymuje kolejny numer. 

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.

198001-198100

198101-198200

198201-198300

198301-198400

198401-198500

198501-198600

198601-198700

198701-198800

198801-198900

198901-199000

Przypisy 

Lista planetoid 198001-199000